Thomas de Mowbray peut se référer à plusieurs personnes de la famille de Montbray (anglicisé en Mowbray) :

 Thomas de Mowbray (1366-1399),  comte de Nottingham puis  duc de Norfolk, important baron anglais ;
 Thomas de Mowbray  (1385-1405),  de Nottingham et 4 comte de Norfolk, important baron anglais et rebelle. Fils du précédent.